Мос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго. Занимает площадь 52 км². Население — 14 818 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 todoMOS
 Mancomunidade da área intermunicipal de Vigo
 Mos, Turismo Rías Baixas
 Sirally.com Página dedicada a los rallyes y seguimiento a los pilotos de mos
 Plataforma cidadana defende Mos creada para evitar la construcción/impacto del tramo del AVE y la nueva autovía que Vigo quiere construír por el municipio de Mos

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры